Фрост ( — мороз, иней):

Фамилия 
 См. Фрост (фамилия)

Топоним 
США
 Фрост — город в Миннесоте.
  — тауншип в Мичигане.
  — город в Техасе.

Прочее
 Фрост — лунный кратер.

Frost 
 Frost — дебютный альбом группы Monofader.
  — норвежская музыкальная группа.
  — английская нео-прогрессив-группа.
  — американская рок-группа.
  — банк в Техасе (США).

См. также 

 Мистер Фрост — франко-британский триллер 1990 года.
 Фроста — коммуна в Норвегии
 Фрост против Никсона (значения)
 Джек Фрост (значения)
 Форст (значения)